ТЕР — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТЕР — телеграфно-строительная рота
 Тер. — Терентий
 Тер. — террикон
 ТЕР — территориальная единичная расценка
 тер. — территориальный
 тер. — территория
  — терский
 Тер. — Теруэль

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей